Denumirea de Jivkovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Jivkovo, un sat în comuna Ihtiman, regiunea Sofia;
 Jivkovo, un sat în comuna Hitrino, regiunea Șumen.